Golm è il nome delle seguenti località:
 Golm – frazione della città tedesca di Potsdam
 Golm – frazione del comune tedesco di Zichow
 Alt Golm (lett. «Golm vecchia») – frazione del comune tedesco di Rietz-Neuendorf
 Neu Golm (lett. «Golm nuova») – frazione del comune tedesco di Bad Saarow